Тайлер Мареньи (; род. 11 октября 1990 года), более известный как NGHTMRE — американский диджей и музыкальный продюсер. Получил известность благодаря Скриллексу, когда тот исполнил одну из его песен во время своего сета на Ultra Music Festival.

Биография 
Мареньи родился 11 октября 1990 года в Стамфорде, штат Коннектикут. Учился в Северной христианской академии, где был членом теннисной команды. До переезда в Лос-Анджелес он поступил в Университет Элона, где получил степень магистра в области финансов. В дальнейшем начал учиться в Icon Collective Music Production School, где познакомился с американским дуэтом SLANDER и установил с ними рабочие отношения, что впоследствии привело к многочисленным совместным коллаборациям и частым гастролям вместе.

Музыкальная карьера 
В начале своей карьеры Мареньи создавал ремиксы на песни в жанрах трэп и хаус таких диджеев как Tiesto, Rae Sremmurd, и Skrillex. Позже он начал продюсировать свои собственные песни, а также сотрудничать с другими продюсерами электронной музыки. В 2015 году дебютировал на одном из крупнейших фестивалей электронной музыки Electric Daisy Carnival.

В 2016 году он выпустил свой первый мини-альбом под названием «Nghtmre» состоящий из 6 треков, который попал в Dance/Electronic Albums.

Дискография

Мини-альбом

Синглы

Примечания 

Диджеи США
Выпускники Элонского университета